Werner Hosewinckel Christie er navnet på flere personer:

 Werner Hosewinckel Christie (lagmand) (1746–1822) – norsk lagmand
 Werner Hosewinckel Christie (agronom) (1877–1927) – norsk agronom
 Werner Hosewinckel Christie (officer) (1917–2004) – norsk officer
 Werner Christie (født 1949) – norsk politiker og minister (Werner Hosewinckel Christie)